Mil Ilhas (Indonésia) — arquipélago na Indonésia
 Ilhas Thousand — arquipélago fluvial nos Estados Unidos e Canadá

Desambiguações de topônimos